Ю́рий Ива́нович Фёдоров:
 Фёдоров, Юрий Иванович (1931—1988) — советский капитан 1-го ранга, командир крейсера «Аврора».
 Фёдоров, Юрий Иванович (1931—2012) — советский историк и русский писатель.
 Фёдоров, Юрий Иванович (1946—2021) — генерал-майор, начальник Тверского суворовского военного училища.
 Фёдоров, Юрий Иванович (род. 1949) — советский хоккеист, российский тренер.